Чепчугово — название населённых пунктов в России:

 Чепчугово — деревня в Режевском городском округе Свердловской области.
 Чепчугово — село в Вяземском районе Смоленской области.